Это список знаменосцев, которые представляли Мавританию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Мавритания на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Мавритания